Kõrgessaare (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Hiiumaa
 Kõrgessaare (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Kõrgessaare (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald